El nombre Ana de Mendoza puede referirse a: 

Ana de Mendoza de la Cerda (1540-1592), princesa de Éboli y duquesa de Pastrana.
Ana de Mendoza y Enríquez de Cabrera (1554-1633), sexta duquesa del Infantado.